Herreshoff ist der Familienname folgender Personen:

 John Brown Francis Herreshoff (1850–1932), Chemiker
 Nathanael Herreshoff (1848–1938), US-amerikanischer Yachtkonstrukteur, -designer und Bootsbauer

Herreshoff ist Teil folgender Firmierungen:

 Herreshoff Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Herreshoff Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Schiff- und Automobilhersteller